Vitisin se može odnositi na nekoliko supstanci ekstrahovanih iz vinove loze:
 Vitisin A
 Vitisin B
 Vitisin C, stilbenoid